«One Thing» — песня британского бой-бенда One Direction, третий трек их дебютного альбома 2011 года Up All Night.

Также песня вышла отдельным синглом. (Это был третий сингл с данного альбома, вслед за «What Makes You Beautiful» и «Gotta Be You».)

В Великобритании сингл с этой песней поднялся до 9-го места в национальном чарте (UK Singles Chart). В США песня достигла 39 позиции (в чарте Billboard Hot 100).

Сюжет песни 
В песне ребята из группы One Direction (или главный герой, от имени которого они эту песню исполняют) признаются девушке, что им нужна от неё только одна вещь (). Что это конкретно, не уточняется (да и ребята сами поют, что не знают, что это), но, судя по настрою песни, это что-то про любовь и романтичное. (В песне так с юмором обыгрывается фраза о том, что парню от девушки «нужно только одно».)

История создания 
Авторы песни —  (вокальный тренер на британском X Factor’е) и шведские сонграйтеры  и .

Они же написали для группы One Direction ставшую её дебютным синглом песню «What Makes You Beautiful».

Среди других песен, которые Карл Фальк и Рами Якуб написали,  группы The Wanted. За плечами Якуба также было соавторство нескольких хитов Бритни Спирс, среди которых «Stronger» и «Lucky»

В интервью Examiner.com  так рассказывал историю создания песни:

Релиз и приём публики 
Это был третий сингл группы One Direction. Он вышел 2 января 2012 года.

В Великобритании сингл с этой песней поднялся до 9-го места в национальном чарте (UK Singles Chart). В США песня достигла 39 позиции (в чарте Billboard Hot 100).

К ноябрю 2013 года в США было продано 1 486 000 копий сингла.

Сертификации

Примечания

Ссылки 
  «One Thing» на YouTube (более 500 млн просмотров)
 

Песни 2011 года
Синглы 2011 года
Песни One Direction
Синглы Syco Music
Синглы Columbia Records
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs